Marčenko () je ukrajinské příjmení odvozené z křestního jména Mark (). Mezi nositele patří:

 Alexej Marčenko (* 1992) – ruský lední hokejista
 Anatolij Marčenko (1938–1986) – ruský politický vězeň a spisovatel
 Illja Marčenko (* 1987) – ukrajinský tenista

Ukrajinská příjmení